У́лоф Ру́дбек младший (, , 15 марта 1660, Уппсала — 23 марта 1740) — шведский учёный,  и естествоиспытатель (в том числе  и ). Встречается также иное русское написание фамилии — Рюдбек.

Улоф Рудбек младший — сын учёного Улофа Рудбека старшего (1630—1702), многолетнего ректора Уппсальского университета, анатома и ботаника, преподававшего также математику, физику и музыку.

Биография 
Занимался ботаникой и орнитологией, в 1690 году в Утрехте получил степень.

В 1695 году осуществил путешествие в Лапландию, которое можно назвать первой научной экспедицией в Швеции. По результатам путешествия которого в 1701 году была издана его работа Nora Samolad, sive Lapponia illustrata.

Стал преемником своего отца по кафедре анатомии в Уппсальском университете.

В 1728 года из Лундского в Уппсальский университет перевёлся Карл Линней (1707—1778) — будущий великий шведский естествоиспытатель и медик. С 1730 года Линней приступил к преподаванию как демонстратор в ботаническом саду университета под началом профессора Рудбека-младшего. В этом же году Линней переселился в дом профессора и стал служить домашним учителем в его семье. Он, однако, проживал в доме Рудбеков не слишком долго: по неустановленной причине супруга профессора выставила Линнея за порог.

В 1739 году Рудбек младший стал архиатером (придворным врачом).

Почести 
В честь Улофа Рудбека младшего и его отца Улофа Рудбека старшего Карл Линней дал название  роду южноамериканских красивоцветущих трав.

Публикации 
Некоторые публикации:
 Propagatio plantarum botanico-physica. — Уппсала, 1686.
 Nora Samolad, sive Lapponia illustrata. —Уппсала, 1701.
 Ichthyologia biblica. — Уппсала, 1705—1722.

Примечания

Литература 
 Esberg Laudatio funebris Olavi Rudbeckii. — 1741.

Ректоры Уппсальского университета